Синегуб — фамилия. Известные носители:
 Синегуб, Александр Петрович — преподаватель Петроградской школы прапорщиков инженерных войск, поручик, участник обороны Зимнего Дворца, автор воспоминаний. 
 Синегуб, Валентин Константинович (1877—?) — полковник 10-го уланского Одесского полка, герой Первой мировой войны, участник Белого движения. 
 Синегуб, Иван Леонтьевич (1932—2005) — Герой Социалистического Труда.
 Синегуб, Лариса Васильевна (1856—1923) — российская революционерка, публицист. 
 Синегуб, Лев Сергеевич (1887—1908) — террорист, революционер.
 Синегуб, Олег Анатольевич (род. 1989) — украинский футболист, защитник.
 Синегуб, Сергей Силыч (1851—1907) — революционер, поэт.